est un album du groupe Culture sorti en 1978.

Morceaux 

 Calling Rasta for I - 2:31
 I'm alone in the wilderness - 3:26
 Pirates days - 2:53
 Two sevens clash - 3:30
 I'm not ashamed - 4:06
 Get ready to ride the Lion to Zion - 3:30
 Black Star Liner must come - 2:43
 Jah pretty face - 3:40
 See them a come - 3:25
 Natty dread taking over - 3:48

Musiciens 

 Sly Dunbar: batterie
 Lloyd Parks: basse
 Lennox Gordon: guitare
 Robbie Shakespeare: guitare
 Eric Lamont: guitare
 Franklyn Waul: clavier
 Errol Nelson: clavier
 Harold Butler: clavier
 Herman Marquis: saxophone alto
 Vin Gordon: trombone
 Tommy McCook: tenor sax
 Bobby Ellis: trompette
 Sticky: percussion

Références 

Album musical sorti en 1978
Album de reggae